Аканкун има више значења:
 Аканкун (Панаба), насеље у савезној држави Јукатан у Мексику
 Аканкун (Тизимин), насеље у савезној држави Јукатан у Мексику